ewidencja, oczywistość
 ewidencja archiwum zakładowego
 ewidencja celów
 ewidencja partii politycznych
 ewidencja przedpoborowych
 ewidencja wojskowa
 Ewidencja Działalności Gospodarczej